Die Liste enthält die Namen, Wirkungsorte und Lebensdaten von Puppenspielern sowie die von ihnen eingesetzten Figuren.

Bob Baker                                              USA , California, Los Angeles                                  1924                    2014                 Marionetten , Disney 
!
Puppenspieler